Экстезерь  — деревня в Тюменской области Тобольского района  находиться недалеко от реки Вахталка, входит в состав Малозоркальцевского сельского поселения.

Население

История 
 1931 году был организован колхоз "Путь Ленина", в 1951 году было объединение в колхоз "Жданова".

Транспорт 
 Автобусное сообщение
 Паромная переправа через реку Иртыш

Литература 
 Балюк Н. А. Тобольская деревня в конце 16 –19 вв. -Тобольск, 1997.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Тюменской области

Населённые пункты Тобольского района